Als Barbarenschatz wurden mehrere Hortfunde bezeichnet:

 Hortfund von Neupotz
 Hortfund von Rülzheim